Ротрі (д/н — 754) — король Алт-Куїту (Стратклайду) в 752—754 роках.

Походження невідоме. Згадується лише в «Камбрійських анналах». Історик Алан МакКуаррі ототожнює його з Родрі ап Ідвалом, королем Гвінеду, і припускає, що він 752 року переміг короля Теудебура, захопивши Алт-Куїт. Цеопосередковано підтверджує «Хроніка принців», заякою Родрі бував у Думнонії, беручи участь у битві при Хехілі, де його також називають правителем бритів.

Помер або був повалений Думнагуалом, сином Теудебура.

Примітки

Джерела 
 MacQuarrie, Alan; A. Grant & K. Stringer (editors) (1993). «The Kings of Strathclyde». Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. Edinburgh University Press: 1–19

Королі Стратклайда